lamentacja (forma muzyczna)
 lamentacja (teoria literatury)